Аскани () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1983) — итальянский велогонщик.
  (XVII век) — итальянский художник.
  (род. 1952) — итальянский автогонщик.
  (1917—2010) — американский лётчик и генерал ВВС США.